Een Greenstone belt is een geologische zone van een kraton. Greenstone belts bestaan uit een afwisseling van ultramafische of mafische vulkanische gesteenten en sedimentaire gesteenten. Meestal zijn ze licht tot zwaarder gemetamorfoseerd. Deze metamorfose is vaak groenschist-facies, waarbij het groene mineraal chloriet wordt gevormd. De meeste gesteenten in greenstone belts hebben daardoor een groenige glans, daarom worden ze wel greenstones genoemd.

Greenstone belts komen alleen voor in kratons, ze zijn van Archeïsche of Proterozoïsche ouderdom en behoren tot de oudste gesteenten op Aarde. Er zijn in de loop der tijd veel interpretaties gedaan, sommige daarvan zien greenstone belts als oude plaattektonische spreidingszones, andere als eilandbogen of oceanische troggen.

Archeïsche greenstone belts komen voor in Noordoost-Canada (zie: Canadees Schild), West-Australië, Zuidelijk en Oostelijk Afrika inclusief Madagaskar, West-Afrika, Brazilië en Scandinavië. Proterozoïsche greenstone belts komen voor in het Guianaschild, West-Afrika, op het noorden van Madagaskar, Noord-Canada en in Scandinavië.

Greenstone belts zijn een vindplaats van zware metalen als goud, zilver, koper, zink en lood. Bijzondere typen gesteente die in greenstone belts voorkomen zijn bijvoorbeeld komatiieten (ultramafische lavastromen) en banded iron formations.

Literatuurlijst 

 De Wit, M.J. and Ashwal, L.D. (1997). Greenstone Belts, Clarendon Press .

Metamorf gesteente
Structurele geologie
Precambrium